Aceasta este o listă de publicații din județul Harghita:

 Informația Harghitei, http://www.informatiahr.go.ro 

 Publicații în limba maghiară
 Székelyhon, http://www.szekelyhon.ro

 Publicații online
 Miercurea Ciuc Online, http://www.ciucon.ro 

 Radio - TV
 Prima Radio Odorheiul Secuiesc, http://www.prima-radio.ro

Vezi și 
 Listă de ziare din România

Harghita
Publicații